Tamar  steht für folgende geographischen Objekte:
 Tamar (biblischer Ort), biblischer Ort
 Tamar (Israel), Regionalverband im Südbezirk (Israel)
 Tamar, Ortslage in Planica, Slowenien
 Tamar (England), Fluss in Cornwall und Devon, Großbritannien
 Tamar River (Bass-Straße), Fluss zur Bass-Straße, Tasmaniens, Australien
 Tamar-Gasfeld im Mittelmeer, siehe Wirtschaft Israels #Erdgas

Tamar steht für:
 Tamar (Vorname) weiblicher Vorname
 Tamar (Schwiegertochter des Judas), biblische Person (Genesis)
 Tamar (Tochter Davids), biblische Person (2. Buch Samuel)
 Tamar (Enkelin Davids), biblische Person (2. Buch Samuel)
 Tamar (Georgien), Herrscherin von Georgien von 1184 bis 1213

Siehe auch:
 Tamar Valley
 Tāmar und Schawqīya, ägyptische Fernsehserie
 Tamarus Valley, Tal in der Britannia Range, Antarktika
 Tamara (Begriffsklärung)
 Tamer, männlicher Vorname